Зольц:

 Зольц (верхний приток Фульды) — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Зольц (нижний приток Фульды) — река в Германии, протекает по земле Гессен.